Сан Хуан де Окампо има више значења:

 Сан Хуан де Окампо (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хуан де Окампо, Ел Лаберинто (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику